Ramal Rosario - Córdoba puede referirse a:

 Ramal Rosario - Córdoba (Vía Villa María).
 Ramal Rosario - Córdoba (Vía Río Tercero).